Le classement mondial de snooker 2013-2014 est le classement mondial des joueurs professionnels les mieux classés pour la saison 2013-2014.

Règlement 
Les classements fonctionnent comme une liste roulante sur deux ans. Les points acquis pour chaque tournoi d'il y a deux ans sont retranchés et ceux acquis lors du même tournoi de la saison en cours sont ajoutés. La table suivante contient les classements qui ont été utilisés pour déterminer les sélections pour certains tournois.

Notes et références

Notes

Références 

2013-2014
Classements 2013-2014
Classements 2013-2014